Висше търговско училище може да се отнася за:

 Икономически университет – Варна
 Стопанска академия